Marian Murawski (ur. 1895) – polski wojskowy
 Marian Murawski (ur. 1932) – polski malarz